C/s peut désigner : 
C/S, un réseau de chaînes de télévision aux Philippines ; 
Cycle par seconde, une ancienne unité remplacée par le hertz.